Боксолл () — фамилия:

Фамилия 
 Боксолл, Арлин (род. 1961) — зимбабвийская спортсменка (хоккей на траве).
 Боксолл, Майкл (род. 1988) — новозеландский футболист.

См. также 
 Бонсолл